Ива́н Фёдорович Богдано́вич:
 Богданович, Иван Фёдорович (1784—1840) — генерал-лейтенант, сенатор, Георгиевский кавалер, № 3877; 26 ноября 1826.
Богданович, Иван Фёдорович — георгиевский кавалер; полковник; № 3708; 26 ноября 1823, с 22.08.1831 генерал-майор.
 Богданович, Иван Фёдорович (1758—1831) — городничий г. Сумы, предводитель уездного дворянского собрания, писатель.
 Примечания